Elizjum – w mitologii greckiej część Hadesu – podziemnego świata, przeznaczona dla dusz dobrych ludzi.
 Elizjum – amerykański fantastycznonaukowy film akcji w reżyserii Neilla Blomkampa.